Сафаровка — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Сафаровка — деревня в Атюрьевском районе Мордовии, упразднена в 2007 году.
 Сафаровка — село в Дергачёвском районе Саратовской области.

Река  
 Сафаровка — река в Саратовской области, приток реки Турмак.